Саличе-Контесса () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Саличе-Контесса, Карл-Вильгельм (1777—1825) — немецкий новеллист и драматург.
 Саличе-Контесса, Кристиан Якоб (1767—1825) — немецкий поэт.